Алексе́й Анато́льевич Аграно́вский (род. 1953) — советский и российский учёный и блюзовый музыкант,  (МГУ, 1994), профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (2004); гитарист, автор песен, основатель и бессменный лидер блюзовой группы «Чёрный хлеб».

Биография 
Родился 23 июня 1953 года в Москве в семье писателя и журналиста Анатолия Абрамовича Аграновского. Внук писателей А. Д. Аграновского и Ф. Г. Каманина, племянник писателя В. А. Аграновского.

Окончил физико-математическую школу № 2 в 1970 году.

Научная карьера 
В 1970—1975 годах учился на Биологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Окончил кафедру биохимии растений Биофака, получил диплом биохимика. В 1975—1977 годах работал стажёром-исследователем кафедры вирусологии Биофака МГУ. В 1977—1983 годах был старшим лаборантом той же кафедры. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Изучение особенностей концевых структур РНК вируса штриховатой мозаики ячменя».

В 1984—1987 годах работал старшим научным сотрудником-вирусологом Научной фитопатологической лаборатории Минсельхоза СССР в Эфиопии; главный редактор «Ethiopian Phytopathological Committee (EPC) Newsletter» (1985—1986), лектор по вирусологии в университете города Аддис-Абебы.

В 1987—1989 годах был научным сотрудником отдела биохимии вирусов растений Лаборатории им. Белозерского МГУ.

В 1989—1991 годах — старший научный сотрудник того же отдела.

В 1991—1993 годах, при поддержке исследовательской стипендии Фонда имени Александра фон Гумбольдта, работает в Федеральном биологическом центре Германии (Брауншвейг).

В октябре 1993 года возвращается в Россию, работает в должности старшего научного сотрудника отдела биохимии вирусов растений Института имени Белозерского МГУ.

С 1996 года по настоящее время возглавляет сектор молекулярной биологии вирусов кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ.

 премия Ленинского комсомола (1982) — за цикл работ «Молекулярная биология РНК-содержащих вирусов и РНК-связывающих белков эукариотических клеток»

Музыка

Dr. Agranovsky. Начало 
«Dr. Agranovsky» возник из кухонного блюзового музицирования московских музыкантов. Началась эта история в 1972 году, когда в доме братьев Аграновских, проводивших родителей на юга, собирались не очень прикаянные музыканты и московские хипаны, которые пели и играли на гитарах.

Первые слушатели — друзья, девушки и соседи — были в восторге. В квартире на Ломоносовском гостевали знаменитые в узких кругах личности — лингвист, певец и композитор Саша Лерман, игравший тогда в группе «Скоморохи», Миша Гужов, который самостоятельно делал примочки для электрогитары и играл блюзы на девятиструнной цистре XVIII века, Вадим Голутвин, в ту пору один из немногих, если не единственный в Москве, освоивший фолк-рок и кантри на акустике, и многие, многие другие.

Такие квартирные сейшны продолжались в течение 25 лет. В перерывах между ними Доктор играл соло, в том числе три года в Эфиопии и два — в Германии (это была работа по исследовательским контрактам; кстати, сценическое прозвище Алексея отражает его действительную учёную степень).

Cry Baby. 
В 1995 году Алексей Аграновский позвонил своему старому другу Саше Чиненкову (a.k.a. Чиня), трубачу и перкуссионисту, работавшему в «Арсенале», «Воскресении» и «СВ». В то время он играл на блюзовой губной гармонике и немедленно обещал свою поддержку. В конце телефонного разговора Доктор сказал, что было бы не худо пригласить в качестве бас-гитариста общего друга Старуху Изергиля. Тем более что живут они рядом в Измайлово. На следующий день они собрались втроём и записали на пробу 12 вещей (от «I Am A Man» Бо Диддли до «Come Together» Леннона-МакКартни). В конце встречи Старуха сказал, что от него по соседству живёт молодой гитарист, которого можно было бы, в принципе, тоже позвать на игру. Так собрался состав, который дождливой ночью 11 ноября 95-го подъехал к Cry Baby. В нём были — Чиня (ударные, гармоника), Старуха Изергиль (бас), Макс Степанов (первая гитара) и Доктор Аграновский (следующая гитара, вокал). Концерт прошёл с бешеным успехом.

«СВ & Dr. Agranovsky» 
На втором выступлении группы в клубе Magnifique, когда «Nobody Knows The Way I Feel This Morning» продолжалась уже минут 12, на сцену вышел Вадим Голутвин (экс «Аракс», «Воскресение», «СВ») и сыграл одно из своих искромётных соло. И остался, найдя компромисс между любовью к живому блюзу и отвращением к сцене. Позднее в концертах неизменно участвовал ещё один музыкант из «СВ», клавишник Сергей Нефедов, и группа до своего полураспада (летом 97-го года) выступала под названием «СВ & Dr. Agranovsky». Звук на сцене ставили многоопытный звукорежиссёр студии Ленкома Валера Андреев (ныне покойный) и Рома Ивановский; это была неизменно безукоризненная работа.

Рэттлснейк Энни 
В 1995 году Доктор Аграновский опубликовал в журнале «Записки Академии Наук Соединённых Штатов Америки» (vol. 92, рр. 2470—2473) статью, где описывался вирус, напоминающий под микроскопом гремучую змею (Rattlesnake). Эту статью автор послал по почте в город Мартин, штат Теннеси, певице кантри и блюза Рэттлснейк Энни (Rattlesnake Annie), которая произвела на него сильное впечатление исполнением «Blue Flame Cafe» в известном кинофильме «The Other Side Of Nashville». Переписка Доктора и Гремучей Змеи прервалась в мае 1997 года, когда последняя прилетела в Москву и дала несколько концертов, поддержанных «СВ & Dr. Agranovsky». Перед отъездом на родину Рэттлснейк Энни спела «Summertime» в джазово-блюзовом джеме на программе «А» (с участием Голутвина и Доктора).

Достоинства и недостатки «СВ & Dr. Agranovsky» заключались в том, что они были джемовым составом, инструменталисты которого были постоянно заняты в других проектах. Некоторая сырость исполнения даже нравилась слушателям, поскольку её оборотной стороной были незаигранность номеров и внутренняя свобода. Совершенно непохожие гитаристы, Голутвин и Степанов, умудрялись находить консенсус между своими партиями. Группа исполняла классику блюза, но не снимая партии, а скорее вспоминая настроение (причём «Bring It On Home» возвращался не к знаменитой версии со второго диска Лед Зеппелин, а к оригиналу Сонни Бой Виллиамсона), и собственные аранжировки классики («Crossroads» и «Hellhound on My Trail» Роберта Джонсона, «Nobody Knows…» Роберта Кокса), и как бы не блюз, сделанный в блюзовом духе («Come Together»). Были написаны и несколько оригинальных номеров («Out Of Work Boogie» и «Six-Bits-Blues» на стихи легендарного американского поэта Лэнгстона Хьюза. Это не была, конечно, беспримесная негритянская музыка, но вокал, его фразировка и фрезеровка — стояли совсем близко к чёрному блюзу (цитата из Рэттлснейк Энни: «Alex, you sing like black»).

Записей этой группы не сохранилось. По-видимому, музыканты придерживались экологического принципа незасорения эфира, подразумевающего тишину после выступлений. Правда, уже в процессе распада группа сделала один удачный гиг — выступление в «Часе Совы», где были блюзы (музыка впервые за всю деятельность программы исполнялась вживую) и свободное интервью. На съёмках играли: Макс, Старуха и сессионный ударник Илья Берестнёв. Говорил и показывал Алексей Аграновский.

Роковые Яйца 
 1997-1998
Новый состав был образован Старухой Изергилем, Алексеем Аграновским и Максом Степановым; затем к ним присоединился ударник Юрий Титов (ранее игравшем в СВ и других коллективах Москвы). После шести месяцев репетиций на квартире Старухи в Измайлово они начали выступать в московских клубах с программой, где были аранжировки Битлз, Хендрикса и пара блюзов из старой программы. Концепция музыки поменялась полностью; вернее, раньше её не было, а тут появилась. С течением времени трио Титов — Антонов — Степанов составило весьма своеобразную хардовую группу, которая стала называться «Роковые Яйца». Доктор, и присоединившаяся несколько позднее певица Аня Салминг (исполнявшая вещи Дженис Джоплин и Лед Зеппелин), были чем-то вроде солирующих электронов вокруг этого твёрдого ядра.

Чёрный Хлеб 
Аграновский создал собственную блюзовую группу «Чёрный хлеб». Первое выступление состоялось 26 декабря 1998 года. В основу репертуара были положены аранжировки блюзов и спиричуэлз, по большей части — редких или забытых, и собственные вещи на русском и английском языке. Музыка этой группы идёт от корней; она камерная, без электрической агрессии, но с чёткой и естественной ритмической раскачкой — в стилистике дымного блюз-бара старых времён. Впрочем, эти особенности не помешали «Чёрному Хлебу» проводить выступления в больших залах Московского университета весной 1999 года.

Состав группы (1999): Доктор Аграновский — вокал, акустическая гитара и электрогитара; Илья Лушников (ранее играл в джазовых коллективах Хабаровска «Brevis» и «Лушников-квартет») — клавишные; Кирилл Яковлев (группы «Их Нет»; «Тупые»; «Scratch’n’Sniff»; «Brothers and Sisters») — ударные; Сергей Кузнецов — бас-гитара; Дмитрий «Рейк» Лузгин — губная гармоника и электрогитара. В первом составе «Чёрного хлеба» на бас-гитаре играл Валерий Серёгин («Удачное приобретение», «Серебряный рубль»).

За последующие три года в жизни группы произошло много событий. Менялась жизнь, менялись музыканты. Илья Лушников уехал в Хабаровск. В группу пришёл молодой гитарист из Мурманска Евгений Немов и клавишник Михаил Ольшаницкий. Вернулся с серьёзными намерениями Валерий Серёгин. За ударную установку сел Андрей Лобанов, затем его сменил Игорь Карташёв. Когда последний перешёл на работу в ансамбль Филиппа Киркорова, его заменил Николай Балакирев («СерьГа»).

В 2001 году вышел первый диск «Чёрного хлеба» под названием «Тик». Запись была сделана на студии MMS. В него вошли 12 композиций. В записи принимали участие 15 человек. Следует отметить участие таких сессионных музыкантов, как Ия Моцкобилли, Лёша Бирюков, Борис Булкин, Михаил Владимиров Jr., Юрий Каверкин, Владимир Кожекин, Алексей Коломейцев, Александр Новосёлов и Сергей Рыженко.

The Blues Spinners 
Трио «The Blues Spinners» возникло в 2001 году. В его состав вошли Аграновский (гитара, вокал), Немов (гитара) и Александр Братецкий (гармоника). «Этот маленький и подвижный коллектив — alter ego полноразмерного блюз-бэнда. Функции ударных и баса перекладываются на акустическую гитару и электрогитару. Гармоника Братецкого, с её плотным нагруженным звуком, играет поддержки и „заливки“, выполняя функции то клавишных, то перкуссии. Инструменты поочерёдно переключаются на соло. Пока голос ведёт свой рассказ, в музыку вплетаются железнодорожные звуки, изображаемые гармоникой и гитарой» (цитата из рекламного проспекта).

The Blues Spinners выступали в прямых радиоэфирах «Эхо Москвы», принимали участие в фестивале «Дельта Невы» в 2001 году.

Помимо клубной работы в формате трио, «The Blues Spinners» занялись поддержкой регулярных джем-сейшнов в московском клубе «Второй этаж» (с сентября 2001 до апреля 2002). К ним присоединился московский гитарист-ветеран Валерий Гелюта. Состав ритм-секции часто менялся. Самый сильный движок составляли Александр Половинкин (ударные) и Сергей Кузнецов (бас). «Большой электрический» состав Spinners сложился на основе интенсивных репетиций и концертов «DAS Ist Fantastisch», проходивших в Доме аспиранта МГУ (ДАС), а также московских и гастрольных гигов (Ульяновск, Петербург, Сургут). Некоторое время Spinners существовали параллельно и как акустическое трио, и как электрический блюзовый состав. Со «Второго этажа» джемы переехали в клуб «Expat» (2002), а затем в «Вудсток».

Bluezoology. Распад The Blues Spinners 
The Blues Spinners, вместе с Юрием Каверкиным и Владимиром Фроловым, провели серию открытых джемов Bluezoology, посвящённых защите уссурийских тигров, амурских леопардов и морских черепах. Эти акции (BLUEZOOLOGY Vol. I, II, III) проходили в детском театре «Тик-Так» при Московском зоопарке.

К концу 2004 года музыканты занялись разными проектами. The Blues Spinners стали собираться исключительно в качестве хаус-бэнда клубных джемов, и вскоре их пути разошлись.

Чёрный Хлеб. Продолжение 
«Чёрный хлеб» и Доктор Аграновский продолжали существовать вместе — вне зависимости от поворотов судьбы Spinners’ов. В 2004 году в состав группы входили Аграновский, Ольшаницкий, Серёгин и Балакирев. Репертуар менялся и дополнялся. В нём появились новые аранжировки блюзов и госпел, в том числе и распевы на три и четыре голоса.

Voxstock 
В 2004 году Доктор получил приглашение от белградского харпера Пера Джо, который до этого бывал в Москве и джемовал с «Чёрным хлебом», принять участие в блюзовом фестивале Voxstock-2004 (26 июня, Белград). По приезде была отрепетирована 50-минутная программа с Pera Joe Blues Band. Выступление, поддержанное блюзовыми звёздами Сербии — слайд-гитаристом Владаном Станошевичем и Пера Джо собственной персоной, было тепло принято слушателями. Публика, собравшаяся на горе Кошутняк в Белграде, с 6 вечера до 4 утра внимала солистам и группам из Англии, Италии, Австрии, Венгрии, Сербии и, стало быть, России.

Осенью 2004 года к группе «Чёрный хлеб» присоединился гитарист Omar Esteban Itcovici, ранее выступавший с Albert King Tribute Band (Буэнос-Айрес) и прошедший школу чикагского блюза. В марте 2005 «Чёрный Хлеб» проводит совместный концерт с Пера Джо и Владаном Станошевичем в московском Центральном Доме Художника, который снимают и записывают. В конце года выходит DVD «Two For The Show, Vol.I». Это второй альбом Хлеба.

Чикаго в Москве 
В сентябре 2005 года Доктор и Омар приглашают в Россию чикагского блюзмена Джона Праймера. «Чёрный Хлеб» выступает в качестве открывающего состава для Праймера и его бэнда в ЦДХ. Вместе с «Хлебом» выступают гитарист Игорь Бойко и харпер Саша Братецкий. Это лучшее выступление года для группы. Аграновский и Братецкий, вместе с праймеровским бэндом (Омар — гитара, Патрицио Раффо — ударные, Мауро Диана — бас), открывают выступление Джона в клубе «Кэрролл» в Рязани. Общение с Праймером, его истории про старые времена, про клуб «Тереза Лонж», про Мадди Уотерса, Вилли Диксона, Мэджика Слима были драгоценным впечатлением для московских блюзменов. Праймер тоже остался доволен поездкой, судя по записи в гостевой книге. В феврале 2006 Омар и Доктор организуют московские гастроли ещё одного чикагского гитариста, Джеймса Уилера. В том же месяце в гости к «Хлебу» приезжает бостонский харпер и певец Кит Данн. Они проводят вместе несколько выступлений (на фестивале «Пустые Холмы», в клубах Московский Дом Блюза "B.B. King" и «Дом у дороги»). За ними в Москву последовали чикагцы Лурри Белл (Lurrie Bell, апрель 2006), Боб Строджер (Bob Stroger, сентябрь 2006) и Эдди С. Кемпбелл (Eddie C. Campbell, декабрь 2006). Таким образом делает несколько оборотов программа «ЧИКАГО В МОСКВЕ», цель которой проста — представить российским слушателям чёрный блюз, как он есть.

Научные публикации 
Алексей Аграновский является автором и соавтором многих научных публикаций:
 1. Agranovsky, A.A., Dolja, V.V., Kavsan, V.M., and Atabekov, J.G. (1978). Detection of polyadenylate sequences in RNA components of barley stripe mosaic virus (BSMV). Virology 91, 95-105.
 2. Agranovsky, A.A., Dolja, V.V., Kagramanova, V.K., and Atabekov, J.G. (1979). The presence of a cap structure at the 5'-end of BSMV RNA. Virology 95, 208—210.
 3. Negruk, V.I., Agranovsky, A.A., Skryabin, K.G., and Atabekov, J.G. (1979). Size determination of poly(A) sequences in barley stripe mosaic virus RNA. Analytical Biochemistry 99, 450—453.
 4. Agranovsky, A.A., Dolja, V.V., Gorbulev, V.G., Kozlov, Y.V., and Atabekov, J.G. (1981). Aminoacylation of barley stripe mosaic virus RNA: polyadenylate-containing RNA has a 3'-terminal tyrosine-accepting structure. Virology 113, 174—187.
 5. Аграновский, А. А., Доля, В. В. и Атабеков, И. Г. (1981). Аминоацилирование компонентов вирионной РНК вируса штриховатой мозаики ячменя. Биологические Науки 16, 160—169.
 6. Морозов, С. Ю., Горбулев, В. Г., Новиков, В. К., Аграновский, А. А., Козлов, Ю. В., Атабеков, И. Г. и Баев, A.A. (1981). Первичная структура 5'- и 3'-концевых районов РНК X-вируса картофеля. Доклады Академии Наук СССР 259, 723—725.
 7. Agranovsky, A.A., Dolja, V.V., and Atabekov, J.G. (1982). Structure of the 3'-extremity of barley stripe mosaic virus RNA: evidence for internal poly(A) and a 3'-terminal tRNA-like structure. Virology 119, 51-58.
 8. Taliansky, M.E., Kaplan, I.B., Yarvekulg, L.V., Atabekova, T.I., Agranovsky, A.A, and Atabekov, J.G. (1982). A study of TMV ts-mutant Ni2519. V. Temperature- sensitive behavior of Ni2519 RNA upon reassembly. Virology 118, 309—316.
 9. Каплан, И. Б., Тальянский, М. Э., Аграновский, А. А. и Атабеков, И. Г. (1982). Локализация сайтов инициации реконструкции в молекуле РНК мутанта ВТМ Ni2519. Молекулярная Биология 16, 160—169.
 10. Dolja, V.V., Agranovsky, A.A., Lunina, N.A., and Atabekov, J.G. (1983). Short virion RNA in barley stripe mosaic virus. FEBS Letters 151, 215—218.
 11. Agranovsky, A.A., Dolja, V.V., and Atabekov, J.G. (1983). Differences in polyadenylate length between individual barley stripe mosaic virus RNA species. Virology 129, 344—349.
 12. Kozlov, Y.V., Rupasov, V.V., Adyshev, V.D., Belgelarskaya, S.N., Agranovsky, A.A., Mankin, A.S., Morozov, S.Y., Dolja, V.V., and Atabekov, J.G. (1984). Nucleotide sequence of the 3'-terminal tRNA-like structure in barley stripe mosaic virus genome. Nucleic Acids Research 12, 4001-4009.
 13. Доля, В. В. и Аграновский, А. А. (1984). Структура генома гордеивирусов. Успехи Биологической Химии 25, 140—145.
 14. Agranovsky, A.A., Dolja, V.V., and Atabekov, J.G. (1986). Poly(A) content in RNA of the progeny of poly(A) and poly(A) RNA of barley stripe mosaic virus. Arch. Phytopathol. und Pflanzenshutz (Berlin) 22, 435—440.
 15. Agranovsky, A.A., and Bedasso Jabessa (1985). Identification of two potyviruses infecting pepper and onion in Ambo region. Ethiopian Phytopathological Committee Newsletter 22, 6-9.
 16. Agranovsky, A.A., and Mitiku Tesso (1986). Further characterization of some virus isolates infecting peppers in Ethiopia. Ethiopian Phytopathological Committee Newsletter 30, 9-19.
 17. Agranovsky, A.A., and Bedasso Jabessa (1986). Identification of viruses infecting haricot bean and soybean. Scientific Phytopathological Laboratory Progress Report for 1985/86, pp. 177—180, 200—212.
 18. Agranovsky, A.A., and Anisimov, B.V. (1986). Virus diseases of tomato in Ethiopia. Acta Horticulturae 190, 115—119.
 19. Karasev, A.V., Agranovsky, A.A., Rogov, V.V., Miroshnichenko, N.A., Dolja, V.V., and Atabekov, J.G. (1989). Virion RNA of beet yellows closterovirus, cell-free translation and some properties. Journal of General Virology 70, 241—245.
 20. Dolja, V.V., Karasev, A.V., and Agranovsky, A.A. (1990). Organization of beet yellows closterovirus genome. In New Aspects of Positive-Strand RNA Viruses, pp. 31-35, edited by M.Brinton and F.Heinz. Washigton, D.C., American Society for Microbiology.
 21. Agranovsky, A.A., Boyko, V.P., Karasev, A.V., Lunina, N.A., Koonin, E.V., and Dolja, V.V. (1991). Nucleotide sequence of the 3'-terminal half of beet yellows closterovirus RNA genome: unique arrangement of eight virus genes. Journal of General Virology 72, 15-23.
 22. Agranovsky, A.A., Boyko, V.P., Karasev, A.V., Koonin, E.V., and Dolja, V.V. (1991). The putative 65K protein of beet yellows closterovirus is a homologue of HSP70 heat shock proteins. Journal of Molecular Biology 217, 603—610.
 23. Dolja, V.V., Boyko, V.P., Agranovsky, A.A., and Koonin, E.V. (1991). Phylogeny of capsid proteins of rod-shaped and filamentous RNA plant viruses: two families with distinct patterns of sequence and probably structure conservation. Virology 184, 79-86.
 24. Agranovsky, A.A. (1992). Exogenous primer-independent cDNA synthesis with commercial reverse transcriptase preparations on plant virus RNA templates. Analytical Biochemistry 203, 163—165.
 25. Agranovsky, A.A., Karasev, A.V., Novikov, V.K., Lunina, N.A., Loginov, S., and Tyulkina, L.G. (1992). Poa semilatent virus, a hordeivirus having no internal polydisperse poly(A) in the 3' non-coding region of the RNA genome. Journal of General Virology 73, 2085—2092.
 26. Boyko, V.P., Karasev, A.V., Agranovsky, A.A., Koonin, E.V., and Dolja, V.V. (1992). Coat protein gene duplication in a filamentous RNA virus of plants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 9156-9160.
 27. Rogov, V.V., Karasev, A.A., and Agranovsky, A.A. (1993). Purification and some properties of an isolate of beet yellows virus from Ukraine. Journal of Phytopathology 137, 79-88.
 28. Agranovsky, A.A. (1993). Virus diseases of pepper (Capsicum annum L.) in Ethiopia. Journal of Phytopathology 138, 89-97.
 29. Agranovsky, A.A., Koonin, E.V., Boyko, V.P., Maiss, E., Froetschl, R., Lunina, and Atabekov, J.G. (1994). Beet yellows closterovirus: complete genome structure and identification of a leader papain-like thiol protease. Virology 198, 311—324.
 30. Agranovsky, A.A., Koenig, R., Maiss, E., Boyko, V.P., Casper, R., and Atabekov, J.G. (1994). Expression of the beet yellows closterovirus capsid protein and p24, a capsid protein homologue, in vitro and in vivo. Journal of General Virology 75, 1431—1439.
 31. Dorokhov, Yu.L., Ivanov, P.A., Novikov, V.K., Agranovsky, A.A., Morozov, S.Yu., Efimov, V.A., Casper, R., and Atabekov, J.G. (1994). Complete nucleotide sequence and genome organization of a tobamovirus infecting cruciferae plants. FEBS Letters 350, 5-8.
 32. Никифорова, С. Ю., Аграновский, А. А. и Атабеков, И. Г. (1995). Экспрессия в бактериях и некоторые свойства р65, гомолога клеточных белков теплового шока HSP70, закодированного в РНК геноме клостеровируса желтухи свеклы. Доклады Академии Наук 340, 416—418.
 29. Agranovsky, A.A., Koonin, E.V., Boyko, V.P., Maiss, E., Froetschl, R., Lunina, and Atabekov, J.G. (1994). Beet yellows closterovirus: complete genome structure and identification of a leader papain-like thiol protease. Virology 198, 311—324.
 33. Agranovsky, A.A., Lesemann, D.E., Maiss, E., Hull, R. and Atabekov, J.G.(1995). «Rattlesnake» structure of a filamentous plant RNA virus built of two capsid proteins. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92, 2470—2473.
 34. Аграновский, А. А. (1995). Структура и экспрессия РНК геномов клостеровирусов. Мол. Биология 29, No6, 1265—1285 (Mol. Biol. 29, 751—764).
 35. Agranovsky, A.A. (1996). Principles of molecular organization, expression and evolution of closteroviruses: Over the barriers. Adv. Virus Res. 47, 119—158.
 36. Solovyev, A.G., Savenkov, E.I., Agranovsky, A.A., and Morozov, S.Yu. (1996). Comparisons of the genomic cis-elements and coding regions in RNAb components of the hordeiviruses barley stripe mosaic virus, lychnis ringspot virus, and poa semilatent virus. Virology 219, 9-18.
 37. Agranovsky, A.A., Folimonova, S.Yu., Folimonov, A.S., Denisenko, O.N., and Zinovkin, R.A. (1997). The beet yellows closterovirus p65 homologue of HSP70 chaperones has ATPase activity associated with its conserved N-terminal domain but does not interact with unfolded protein chains. J. Gen. Virol. 78, 535—542.
 38. Vitushkina, M.V., Fetchner, B., Agranovsky, A. A., and Jelkmann, W. (1997). Development of an RT-PCR for the detection of little cherry virus and characterization of some isolates occurring in Europe. Eur. J. Plant. Pathol. 103, 803—808.
 39. Jelkmann, W., Fetchner, B., and Agranovsky, A. A. (1997). Complete genome structure and phylogenetic analysis of little cherry virus, a mealybug-transmissible closterovirus. J. Gen. Virol. 78, 2067—2071.
 40. Agranovsky, A.A. (1998). Closterovirus papain-like cysteine endopeptidases. In Handbook of Proteolytic Enzymes (A.J. Barrett, N.D. Rawlings and J.F. Woessner, eds), chapter 237, pp. 700—702, Academic Press, New York.
 41. Agranovsky, A. A., Folimonov, A. S., Folimonova, S. Yu., Morozov, S. Yu., Schiemann, J., Lesemann, D.E., and Atabekov, J. G. (1998). Beet yellows closterovirus HSP70-like protein mediates the cell-to-cell movement of a potexvirus transport-deficient mutant and a hordeivirus-based chimeric virus. J. Gen. Virol. 79, 889—895.
 42. Зиновкин, Р. А. и Аграновский, А. А. (1998). Обнаружение неструктурного белка р21 клостеровируса желтухи свеклы in vivo с помощью поликлональных антител к белку, экспрессированному в бактериях. Мол. Биол. 32, No 6, 1095—1098.
 43. Фолимонова, C.Ю., Фолимонов, А. С., Аграновский, А. А. и Атабеков, И. Г. (1998). Идентификация штамма Y-вируса картофеля, вызывающего кольцевой некроз клубней (YBК-NTN), с помощью иммуноспецифической полимеразной цепной реакции (ИС-ПЦР). Вестник РАСХН No 5, 16-18.
 44. Agranovsky, A.A., and Morozov, S. Yu. (1999). Gene expression in positive strand RNA viruses. In Molecular Biology of Plant Viruses (C.L. Mandahar, ed.), chapter 4, pp. 99-119, Kluwer Academic Publishers:Boston.
 45. Zinovkin, R.A., Jelkmann, W., and Agranovsky, A.A. (1999). The minor coat protein of beet yellows closterovirus encapsidates the 5’-terminus of RNA in virions. J. Gen. Virol. 80, 269—272.
 46. Atabekov, J.G. , Malyshenko, S.I., Morozov, S.Yu., Taliansky, M.E., Solovyev, A.G., Agranovsky, A.A., and Shapka N.A. (1999). Identification and study of tobacco mosaic virus movement function by complementation tests. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 354, 629—635.
 47. Фолимонова, C.Ю., Приходько, Ю. Н., Аграновский, А. А. и Атабеков, И. Г. (1999). Идентификация вирусов бороздчатости ствола яблони (ASGV) и ямчатости ствола яблони (ASPV) с помощью иммуноспецифической полимеразной цепной реакции (ИС-ПЦР). Вестник РАСХН No 1, 13-14.
 48. Agranovsky, A.A., and Lesemann, D.E. (2000). Beet yellows virus. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses No 377 (http://www.dpvweb.net/dpv/showdpv.php?dpvno=377).
 49. Erokhina, T.N., Zinovkin, R.A., Vitushkina, M.V., Jelkmann, W., and Agranovsky, A.A. (2000). Detection of beet yellows closterovirus methyltransferase-like and helicase-like proteins in vivo using monoclonal antibodies. J. Gen. Virol. 81, 597—603.
 50. Erokhina, T.N., Vitushkina, M.V., Zinovkin, R.A., Lesemann, D.E., Jelkmann, W., Koonin, E.V., and Agranovsky, A.A. (2001). Ultrastructural localisation and epitope mapping of beet yellows closterovirus methyltransferase-like and helicase-like proteins. J. Gen. Virol. 82, 1983—1994.
 51. Zamyatnin, A.A., Solovyev, A.G., Sablina, A.A., Agranovsky, A.A., Katul, L., Vetten, H.J., Schiemann, J., Hinkkanen, A.E., Lehto, K .& Morozov, S.Y. (2002). Dual-colour imaging of membrane protein targeting directed by poa semilatent virus movement protein TGBp3 in plant and mammalian cells. J. Gen. Virol. 83, 651—662.
 52. Agranovsky, A.A. & Lesemann, D.E. (2002). Closterovirus. In: The Springer Index of Viruses (C.A. Tidona & G. Darai, eds.). Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, New York, pp. 236—243.
 53. Martelli, G.P., Agranovsky, A.A., Bar-Joseph, M., Boscia, D., Candresse, T., Coutts, R.H.A., Dolja, V.V., Falk, B.W., Gonsalves, D., Jelkmann, W., Karasev, A.V., Minafra, A., Namba, S., Vetten, H.J., Wisler, G.C., Yoshikawa, N. (2002). The family Closteroviridae revised. Arch. Virology 147, 2039—2044.
 54. Zinovkin, R.A., Erokhina, T.N., Lesemann, D.E., Jelkmann, W. & Agranovsky, A.A. (2003). Processing and subcellular localization of the leader papain-like proteinase of beet yellows closterovirus. J. Gen. Virol. 84, 2265—2270.
 55. Agranovsky, A.A. (2004). Closterovirus papain-like cysteine proteinases. In Handbook of Proteolytic Enzymes, 2nd Edn (A.J. Barrett, N.D. Rawlings and J.F. Woessner, eds), chapter 400, pp. 1285—1287, Academic Press, New York.
 56. Тилькунова, Т. Ю., Зиновкин, Р. А., и Аграновский, А. А. (2004). РНК-связывающие свойства белков клостеровируса желтухи свеклы. Молекулярная биология 38, 553—558.

Дискография 
 2001 — «ТИК». Чёрный хлеб и доктор Аграновский студия MMS
 2005 — «Two For The Show» Vol. I. Пера Джо, Владан Станошевич и Чёрный хлеб (концерт в ЦДХ) (DVD)
 2006 — «Alabama». Чёрный хлеб и доктор Аграновский (концертная запись сделана в 2002 году)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алексея Аграновского
 Видеоблог Алексея Аграновского на Infox.ru
 Научные работы в системе ИСТИНА МГУ

Блюзовые музыканты
Выпускники 2-ой физико-математической школы
Выпускники биологического факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ